Koninkrijk Litouwen (1251-1263)
Koninkrijk Litouwen (1918)